Lokalbahnhof ist der Name für Endbahnhöfe einer Lokalbahn und bezeichnet unter anderem folgende Bahnhöfe:
 Frankfurt Lokalbahnhof (1848–1955) der Frankfurt-Offenbacher Lokalbahn
 Frankfurt (Main) Lokalbahnhof (seit 1990), S-Bahnhof der Deutschen Bahn in Frankfurt am Main
 Hannover Lokalbahnhof (1872–1880), Bahnhof der Hannover-Altenbekener Eisenbahn
 Lokalbahnhof der Karlsruher Lokalbahn
 Lokalbahnhof der Linzer Lokalbahn 
 Lokalbahnhof der Lokalbahn Speyer–Neustadt
 Salzburg Lokalbahnhof der Salzburger Lokalbahn

Siehe auch:
 Bahnhof
 Lokalbahn